Жан-Люк Нанси́ (; 26 июля 1940, Бордо (Франция) — 23 августа 2021) — французский философ. Автор теории сообщества как бытия-вместе (être-en-commun). Профессор философии Страсбургского университета. С 1989 по 1997 руководил факультетом философии, лингвистики, информатики, образовательных наук. Международная премия итальянского Общества Ницше (1990).

Работы, посвященные творчеству ряда философов и мыслителей: Лакан (Le titre de la lettre, 1973), Гегель (La remarque spéculative, 1973), Кант (Le Discours de la syncope, 1976 и L’Impératif catégorique, 1983), Декарт (Ego sum, 1979), Хайдеггер (Le Partage des voix, 1982). Ряд книг и статей написан им совместно с Лаку-Лабартом (Le titre de la lettre и др).

Сочинения 
 La Remarque spéculative : un bon mot de Hegel, Paris, Galilée, 1973.
 La Titre de la lettre, avec Philippe Lacoue-Labarthe, Paris, Galilée, 1973.
 Le Discours de la syncope, I. : Logodaedalus, Flammarion, 1975.
 L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, avec Philippe Lacoue-Labarthe, Paris, Seuil, 1978.
 Ego sum, Paris, Flammarion, 1979.
 Le Partage des voix, Paris, Galilée, 1982.
 L’Impératif catégorique, Paris, Flammarion, 1983.
 Hypnoses, en collaboration avec Éric Michaud et , 1984.
 L’Oubli de la philosophie, Paris, Galilée, 1986.
 La Communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1986.
 Des lieux divins, Mauvezin, T.E.R, 1987.
 L’Expérience de la liberté, Paris, Galilée, 1988.
 Une pensée finie, Paris, Galilée, 1990.
 Le Poids d’une pensée, Québec, Le Griffon d’argile, 1991.
 Le Mythe nazi, avec Philippe Lacoue-Labarthe, La tour d’Aigues, L’Aube, 1991.
 La Comparution (politique à venir), avec Jean-Christophe Bailly, Paris, Bourgois, 1991.
 Corpus, Paris, Métailié, 1992.
 Le Sens du monde, Galilée.
 The Birth to presence, Stanford, Stanford University Press, 1993.
 Les Muses, Paris, Galilée, 1994.
 Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996.
 Hegel : l’inquiétude du négatif, Paris, Hachette, 1997.
 L’Intrus, Paris, Galilée, 2000.
 Le Regard du portrait, Paris, Galilée, 2000.
 Conloquium, introd. à Roberto Esposito, Communitas : origine et destin de la communauté, trad. de l’italien par Nadine Le Lirzin, Paris, PUF, coll. «Les essais du collège international de philosophie», 2000.
 La Pensée dérobée. Paris, Galilée, 2001.
 La Communauté affrontée, Paris, Galilée, 2001.
 The Evidence of film, Bruxelles, Yves Gevaert, 2001.
 La Création du monde ou la Mondialisation, Paris, Galilée, 2002.
 Nus sommes : la peau des images, avec Federico Ferrari, Paris, Klincksieck, 2003.
 Résistance de la poésie, «La Pharmacie de Platon», William Blacke & Co., 2004
 La Déclosion, Déconstruction du christianisme I, Paris, Galilée, 2005.
 Iconographie de l’auteur, avec Federico Ferrari, Paris, Galilée, 2005.
 Sur le commerce des pensées, illustrations de Jean Le Gac, Paris, Galilée, 2005.
 Tombe de sommeil, Paris, Galilée, 2007.
 Juste impossible, Paris, Bayard, 2007.
 Vérité de la démocratie, Paris, Galilée, 2008.
 Démocratie, dans quel état ?, avec Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jacques Rancière, Kristin Ross et Slavoj Žižek, La Fabrique, 2009.
 L’Adoration, Déconstruction du christianisme II, Paris, Galilée, 2010.
 Atlan : Les Détrempes, Paris, Hazan, 2010.
 Maurice Blanchot, passion politique, Paris, Galilée, 2011.

На русском языке
 О со-бытии. — В кн.: Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991;
 Сегодня. — В кн.: Ad Marginem ’93. M., 1994;
 Рождение в присутствие. — «Комментарии», 1996, № 9;
 Смех, присутствие. — «Комментарии», 1997, № 11;
 Язык и тело. — В кн.: Копнинские чтения II. Томск, 1997;
 В ответе за существование. — В кн.: Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998;
 Бытие единичное множественное. — Минск: И. Логвинов, 2004. — 272 с.;
 Непроизводимое сообщество: Новое издание, пересмотренное и дополненное / Пер. с франц. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. — М.: Водолей, 2009. — 208 с. — ISBN 978-5-91763-005-2;
 Сексуальные отношения? — Сп-Б.:Алетейя, 2011.

Примечания

Литература 
 
 Armstrong, Phillip. Reticulations: Jean-Luc Nancy and the Networks of the Political. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.
 Derrida, Jacques. On Touching, Jean-Luc Nancy. Stanford: Stanford University Press, 2005.
 Hutchens, B.C. Jean-Luc Nancy and The Future of Philosophy. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2005.
 James, Ian. The Fragmentary Demand: An Introduction to the Philosophy of Jean-Luc Nancy. Stanford: Stanford University Press, 2006.
 Kamuf, Peggy, ed. On the Work of Jean-Luc Nancy: A Special Issue of Paragraph. Nov. 1992
 Sparks, Simon, ed. On Jean-Luc Nancy: The Sense of Philosophy. London: Routledge, 1997.
 At the Heart: of Jean-Luc Nancy. A Special Issue of The New Centennial Review, Vol. 2, no.3, Fall 2002.

Ссылки 
 Маруся Климова. Интервью с Жаном-Люком Нанси.

Философы Франции
Философы XX века
Философы XXI века
Феноменологи
Деконструкция